Alexej Alexejewitsch Bogdanow ist der Name folgender Personen:

* Alexej Alexejewitsch Bogdanow (Geologe) (1907–1971), sowjetischer Geologe
 Alexej Alexejewitsch Bogdanow (Chemiker) (* 1935), sowjetischer bzw. russischer Chemiker